Ла Бреча има више значења:

 Ла Бреча (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бреча (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бреча (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бреча, Флорес Гусман (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бреча, Ранчо Моисес Акино (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бреча (Сан Педро Комитансиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бреча, Лазаро Карденас (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бреча, Ла Бреча де Танзозоб (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бреча (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бреча (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бреча (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бреча (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бреча (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бреча (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бреча (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бреча (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бреча (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику